Seznam polkov z zaporedno številko 61.

Seznam 
 Pehotni
 61. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 61. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 61. pehotni polk (Wehrmacht)
 61. strelski polk (ZSSR)
 61. grenadirski polk (Wehrmacht)
 61. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 61. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 61. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 61. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 61. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi